ISO 3166-2:QA — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Катару. Стандарт охватывает 7 баладийятов Катара. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Катара — QA и дополнительного кода записанных через дефис. Дополнительный код баладийятов образован созвучно названию баладийята. Геокоды баладийятов Катара являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — QA присвоенного Катару в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Катара 
Геокоды 7 баладийятов административно-территориального деления Катара.

Геокоды пограничных Катару государств 
 Саудовская Аравия — ISO 3166-2:SA (на юге).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Катара

Ссылки 
 
 Геокоды Катара 
 Геокоды Катара 

2:QA